Тара Дона Рид (; 8. новембар 1975, Вајкоф, Њу Џерзи) је америчка глумица. Најпознатија је по улогама Вики Лејтам у филмском серијалу Америчка пита и Бани Лебовски у филму Велики Лебовски.

Филмографија 

|-
| 1987. || || -{A Return to Salem's Lot}- || Аманда ||
|-
| 1998. || Велики Лебовски || -{The Big Lebowski}- || Бани Лебовски ||
|-
| 1998. || Девојка || -{Girl}- || Сибил Грајмс ||
|-
| 1998. || Пробудио сам се рано на дан своје смрти || -{I Woke Up Early the Day I Died}- || Краљица матуре / Шанкерка у ноћном клубу ||
|-
| 1998. || Урбане легенде || -{Urban Legend}- || Саша Томас ||
|-
| 1999. || || -{What We Did That Night}- || Девојка ||
|-
| 1999. || Окрутне намере || -{Cruel Intentions}- || Марси Гринбаум ||
|-
| 1999. || || -{Around the Fire}- || Џенифер ||
|-
| 1999. || Америчка пита || -{American Pie}- || Викторија „Вики” Лејтам ||
|-
| 1999. || || -{Body Shots}- || Сара Олсвенг ||
|-
| 2000. || Доктор Ти и његове жене || -{Dr. T & the Women}- || Кони Травис ||
|-
| 2001. || Посетиоци освајају Америку || -{Just Visiting}- || Анџелик ||
|-
| 2001. || || -{Josie and the Pussycats}- || Мелоди Валентајн ||
|-
| 2001. || Америчка пита 2 || -{American Pie 2}- || Викторија „Вики” Лејтам ||
|-
| 2002. || Ван Вајлдер, партиманијак || -{National Lampoon's Van Wilder}- || Гвен Пирсон ||
|-
| 2003. || || -{Devil's Pond}- || Џулијана ||
|-
| 2003. || |Ћерка мог шефа || -{My Boss's Daughter}- || Лиса Тејлор ||
|-
| 2005. || || -{Alone in the Dark}- || Алин Седрак ||
|-
| 2005. || || -{The Crow: Wicked Prayer}- || Лола Брин ||
|-
| 2005. || Тихи партнер || -{Silent Partner}- || Дина Невскаја ||
|-
| 2005. || || -{Incubus}- || Џеј ||
|-
| 2007. || Да сам знао да сам геније || -{If I Had Known I Was a Genius}- || Стефани ||
|-
| 2007. || || -{7-10 Split/Strike}- || Линдзи / Лил Рено ||
|-
| 2008. || || -{Senior Skip Day}- || Елен Харис ||
|-
| 2008. || || -{Clean Break}- || Џулија Макеј ||
|-
| 2011. || || -{The Fields}- || Бони ||
|-
| 2012. || Америчка пита: Поново на окупу || -{American Reunion}- || Викторија „Вики” Лејтам ||
|-
| 2013. || Последњи позив || -{Last Call}- || Линдси ||
|-
| 2014. || Игре мамурлука || -{The Hungover Games}- || Ефинг Вајт ||
|-
| 2014. || Чарлијева фарма || -{Charlie's Farm}- || Наташа ||
|-
| 2017. || || -{Tie the Knot}- || Беатрис ||
|-
| 2017. || || -{Worthless}- || Талија Медичи ||
|-
| 2017. || || -{Baby Bulldog}- || Др Робертсон ||
|-
| 2017. || || -{Due Justice}- || Далас ||
|-
| 2017. || || -{Bus Party To Hell}- || Дарби ||
|-
| 2018. || || -{Ouija House}- || Мала Кетрин ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1975.
Америчке глумице
Биографије живих особа